Castello angioino
 Castello di Belmonte Calabro – Belmonte Calabro
 Castello di Gallipoli – Gallipoli
 Castello Angioino – Mola di Bari
 Castello angioino – Civitacampomarano